Release Me — второй сингл группы Wilson Phillips с их одноименного альбома. Песня возглавляла американский чарт 15 сентября 1990 года в течение двух недель. Также она неделю находилась на вершине чарта Adult Contemporary.

Чарты

Примечания 

Синглы по алфавиту
Синглы 1990 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM